Мари́я Талы́зина: Талызина, Мария Александровна (в браке Нейдгардт; 1831—1904) — русская благотворительница, председательница Совета Дамского попечительства о бедных.
 Талызина, Мария Степановна (1742—1796) — близкая приятельница главы русского внешнеполитического ведомства Н. И. Панина, супруга сенатора А. Ф. Талызина, хозяйка подмосковной усадьбы Денежниково.